Дамир Аудахович Рахматуллин (11 августа 1961) — советский, российский и узбекский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника.

Биография 
Родился 11 августа 1961 года. С детства занимался футболом. Взрослую карьеру начал в 1983 году в команде «Нефтяник» из Ферганы. Провёл около 100 матчей в высшей лиге узбекского футбола за «Темирйулчи» и «Атласчи».

Завершил карьеру игрока в 90-х, но в 2000-е возобновил её ради выступлений за ФК «Нефтехимик» (Салават) на любительском уровне.

Работает детско-юношеским тренером.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Коканд 1912»
Игроки ФК «Жемчужина» Будённовск
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Атласчи»